Славинская — фамилия:
 Славинская, Мария Евгеньевна (1906—1983) — советский режиссёр-документалист, оператор.
 Славинская, Нина Анатольевна (1924—2014) — советская театральная актриса.
 Славинская, Ольга Витальевна (род. 1973) — российская боксёрша и кикбоксер, двукратная чемпионка мира и трёхкратная чемпионка Европы по боксу.

Составная фамилия 
 Славинская-Белоненко, Надежда Митрофановна (1911—1964) — советская теннисистка, четырёхкратная чемпионка СССР.
 Фёдоровская-Славинская, Ольга Фёдоровна (1885—1964) — советская певица (сопрано) и вокальный педагог.

См. также 
 Славинский